Медвёдовское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

Брянская область
 Медвёдовское сельское поселение — входит в Клинцовский район

Краснодарский край 
 Медвёдовское сельское поселение — входит в Тимашёвский район